Раз в жизни — британский фильм-драма 1950 года, режиссёр Бернард Майлз
 Раз в жизни — американский фильм 1991 года, режиссёр Джонатан Сэнгер
 Раз в жизни — американский фильм-драма 1998 года, режиссёр Дебора Рейниш